Репортер:

 Репортер — професія. 
 «Репортер» — радянський фотоапарат. 
 «Репортер» — роман Юліана Семенова, вперше опублікований в 1987. 
 «Репортер» — міський інформаційний телеканал в Ульяновську. 
 «Репортер» — радянські портативні магнітофони. 
 «Репортер» (Riporter)  — угорські портативні магнітофони.